Коринф — многозначный термин. Может означать:

 Коринф — город в Греции. 
 Коринф (дим) — община (дим) в Греции.
 Коринф — город в США.
 Коринф — персонаж древнегреческой мифологии, царь Коринфа.